Юрий Александрович Русов ( ,  — ) — биолог, ихтиолог. Общественный деятель. Представитель украинской науки в эмиграции. Действительный член Научного общества им. Тараса Шевченко.

Биография 
Сын Александра и Софии Русовых. Младший брат Михаила Русова.

В 1908—1909 обучался в престижной Петербургской частной гимназии Карла Мая. В 1913 закончил частную гимназию В. П. Науменко в Киеве.

Обучался с 1913 на естественно-математическом факультете Киевского университета Св. Владимира. Во время революции 1917 года был делегатом от Киевской студенческой громады в Центральную раду УНР.
В 1918 окончил Киевский университет и с января 1919 был назначен младшим ассистентом при кафедре зоотомии Каменец-Подольского государственного украинского университета.

Во время гражданской войны служил санитаром в армии Директории УНР.

Эмигрировал в Вену. В 1920—1923 обучался в Венском университете. Получил степень доктора философии.

В 1920-х годах — преподавал в высших школах Чехословакии, впоследствии доцент Украинской студии пластического искусства в Чехословакии.

В 1930—1941 годах — директор секции рыболовства в Румынском Национальном зоотехническом институте в Бухаресте . В 1941 Ю. А. Русов перебрался в Германию. Жил в Берлине и был одним из лидеров украинского гетманского движения.

В 1946 эмигрировал в США, затем в Канаду.

С 1947 — научного сотрудник Монреальского университета и сотрудник его исследовательской станции в Национальном парке Монт-Тамблан.

Научная деятельность 
Автор около 30 научных работ и статей в области ихтиологии. Изучая ихтиологию, Ю. А. Русов постоянно находился в научных экспедициях на севере Канады, откуда привозил интересные научные материалы, которые публиковал в профессиональных журналах.

Избранные труды 
 «До анатомії Gоbius platyrоstrisii PM» (1927),
 «Бокова мускулатура Zeus faber» (1927),
 «Бокова мускулатура компресіформних і др. риб»,
 «Опис колекції риб з району Кам’янця-Подільського» (1929),
 «Рибальство в дельті Дунаю» (1929),
 «Душа народу і дух нації» (1948),
 «Опис і малюнок осетра персідського» ,
 «Матеріали до іхтіології України» ,
 «До вивчення риб Поділля з метою використання малих річок Каменецького повіту» ,
 Учебники:
 «Зоологічний порадник до збирання і консервування колекцій»
 «Конспект по зоології»
 «Курс ентомології»
 «Рибівництво»
 «Зоологія безхребетних»
 статьи на философско-литературные темы в украинских периодических изданиях,
 воспоминаний о родителях Русовых.

Под его руководством и редакцией составлены определители: жуков, бабочек, ос и мух.

Научные труды Ю. Русова печатались в румынских, итальянских, французских и чешских профессиональных журналах.

Литература 
 Проф. д-р Юрій О. Русов помер в Канаді // Свобода. — 1961. — № 149. — 9 серпня. — С. 1.
 Логуш Марія. Пам’яті проф. д-ра Ю. Русова // Свобода. — 1961. — № 158. — 22 серпня. — С. 3.

Ссылки 
 Юрій Олександрович Русов

Умершие в Канаде
Ихтиологи Канады
Доктора философии
Выпускники гимназии В. П. Науменко
Выпускники Киевского университета
Выпускники Венского университета
Общественные деятели Украины
Педагоги Чехословакии
Биологи Украины
Члены Научного общества имени Шевченко
Члены Украинской центральной рады